Die Virginia Slims of Arizona 1986 waren ein Tennis­turnier der Damen in Phoenix, Arizona. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 24. bis 30. April 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Phoenix (Arizona)